Финал женского Кубка УЕФА 2002 года — финальный матч розыгрыша женского Кубка УЕФА 2001/02, 1-го сезона в истории турнира. Матч состоялся 23 мая на стадионе «Вальдштадион» во Франкфурте. В матче встретились немецкий «Франкфурт» и шведский «Умео».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА среди женщин 2001/2002

Ссылки 
 Отчёт на uefa.com

2002
Футбол в Европе в 2002 году
финал
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
Спорт в Германии в 2002 году
Международные соревнования по футболу в Германии
События 23 мая
Май 2002 года
Спорт в Швеции в 2002 году